Tommy Flanagan může být:

 Tommy Flanagan (hudebník) (1930–2001) – americký hudebník
 Tommy Flanagan (herec) (* 1965) – skotský herec